Dilophosauridae este o familie de dinozauri teropozi de dimensiuni medii și mari. Denumirea Dilophosauridae provine din greacă, di însemnând „doi”, lophos însemnând „creastă”, „sauros” însemnând „șopârlă” și „idae” însemnând „familie”. Deși numele sugerează că toate dilofozaurele au două creste, acest lucru nu se aplică tuturor membrilor familiei.

Descriere
Dilofozauridele au fost prădători bipezi mari, cu lungimi de 4 până la 7 metri și greutatea adultă estimată între 300 și 500 kg. Ele sunt bine cunoscute pentru crestele de pe cap, care erau folosite probabil pentru intimidarea rivalilor sau pentru etalare în vederea împerecherii.

Toate dilofozauridele sunt caracterizate printr-o gaură în premaxilă, câțiva dinți maxilari, o deschidere în formă de fanta la baza procesului nazal al premaxilei, creste nazolacrimale și o serie de umflături dorsale.

Dilophosaurus a avut o lungime medie a femurului de 5,52 m, lungimea corpului de 6 până la 7 metri și masa corporale de 362 kg. Dracovenator a avut lungimea corpului de aproximativ 5,5 până la 7 metri. Din cauza lipsei de endemism a Dilophosauridae, dimensiunea corpului a fost utilizată pentru clasificarea slabă a taxonilor în Dilophosauridae. Dilophosaurus și Dracovenator au o lungimea corporală similară, estimată a fi în jur de 6–7 metri lungime, oferind un sprijin pentru acești doi taxoni ca aparținând aceleiași familii.

Clasificare
Următoarea cladogramă prezintă relațiile Dilophosaurus și rudele sale apropiate, așa cum au rezultat din analiza din 2007 a lui Smith, Makovicky, Pol, Hammer și Currie.

În 2015, Hendrickx și colab. au propus un arbore genealogic care să reflecte o viziune mai restrânsă asupra familiei Dilophosauridae. Deși Dilophosauridae a inclus anterior Dilophosaurus, Dracovenator, Sinosaurus și Crylophosaurus, cercetările recente au susținut o familie Dilophosauridae mai restrânsă care conține doar Dilophosaurus și Dracovenator și excluzând Sinosaurus și Crylophosaurus. Această schimbare a fost susținută de asemănările dintre Dracovenator, Dilophosaurus wetherilli și Zupaysaurus rougieri, sugerând că acești taxoni ar putea forma propria lor cladă soră pentru Dilophosauridae, deși nu există dovezi definitive. Sinosaurus și Crylophosaurus sunt acum clasificați ca tetanurani primitivi. În timp ce toate genurile de dinozauri care au fost odată în Dilophosauridae sunt caracterizate printr-o creastă craniană distinctivă, se consideră că această trăsătură distinctivă a evoluat convergent la dilofozauri și tetanurani primitivi și, prin urmare, nu toate sunt neapărat derivate de la același strămoș comun.

Următorul arbore genealogic ilustrează o sinteză a relațiilor grupurilor timpurii de teropode realizat de Hendrickx și colab. în 2015 și urmează cercetări mai recente care arată familia Dilophosauridae mai restrânsă.

Note

Legături externe

Theropoda
Dinozauri din Triasic
Dinozauri din Jurasic